Scharfenorth ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Scharfenorth (1901–1966), deutscher Journalist
 Ulrich Scharfenorth (* 1941), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Scharfenort
 Scharffenorth